Oksimoron može značiti:

 Oksimoron, jezična figura.

 Oxymoron, njemački glazbeni sastav.